Kelsbach ist

 Kelsbach (Alte Donau), rechter Zufluss der Alten Donau (zur Donau) in Markt Pförring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Kelsbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm in Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kelsbaach, deutsch Kelsbach, linker Zufluss der Mosel, Kanton Grevenmacher,  Luxemburg